Кангро () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Кангро, Бернард (1910—1994) — эстонский писатель.
 Кангро, Гуннар Фромхольдович (1913—1975) — эстонский советский математик
 Кангро, Маарья (Род. 1973) — эстонская поэтесса и прозаик.
 Кангро, Раймо (1949—2001) — эстонский композитор.
 Кангро, Тауно (Род. 1966) — эстонский скульптор

См. также 
 Кангур